Heffer ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Heffer, (1922–1991), britischer Politiker
 Simon Heffer, britischer Historiker